Výraz Dolenice může znamenat:

 Dolenice – obec v okrese Znojmo
 Dolenice (řeka) (něm. Tollense) – řeka v Německu